Thomas bezeichnet:

 Thomas, einen männlichen Vornamen
 Thomas (Apostel), Jünger Jesu aus dem Zwölferkreis
 Thomas von Aquin - kurz: Thomas, Kirchenlehrer
 Thomas (Familienname), einen Familiennamen
 Thomas (2001), Bibelverfilmung von Raffaele Mertes
 Thomas (Armenien), Regent für den kleinarmenischen Fürsten Ruben II.
 Thomas (Sänger), italienischer Popsänger
 (2555) Thomas, einen nach Norman G. Thomas benannten Asteroiden
 W. F. Thomas, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 E. R. Thomas Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 E. R. Thomas-Detroit Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Thomas Auto Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Marke für designorientiertes Gebrauchsporzellan von Rosenthal (Unternehmen)
 eine Katzenstreu der Mars Incorporated

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Thomas (Alabama)
 Thomas (Idaho)
 Thomas (Illinois)
 Thomas (Indiana)
 Thomas (Kentucky)
 Thomas (Louisiana)
 Thomas (Maryland)
 Thomas (Michigan)
 Thomas (New Hampshire)
 Thomas (New Mexico)
 Thomas (Oklahoma)
 Thomas (Pennsylvania)
 Thomas (South Dakota)
 Thomas (Tennessee)
 Thomas (Texas)
 Thomas (Virginia)
 Thomas (Washington)
 Thomas (West Virginia)

Geografische Objekte in der Antarktis:
 Thomas Cove, Bucht an der Danco-Küste des Grahamlands
 Thomas-Gletscher im Ellsworthland
 Thomas Heights, Gebirge im Viktorialand
 Thomas Hills (Antarktika), Hügelgruppe im Queen Elizabeth Land
 Thomas-Insel, Insel im Highjump-Archipel vor den Küsten des Wilkeslands und Königin-Marie-Lands
 Thomas Mountains, Gebirge im Ellsworthland
 Thomas-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland
 Thomas-Nunatakker, Nunatakker im Mac-Robertson-Land
 Thomas Peak, Berg im Viktorialand
 Thomas Rock, Felsformation im Viktorialand
 Thomas Spur, Felssporn in der Ross Dependency
 Thomas Valley, Tal im Viktorialand
 Lake Thomas, See im Viktorialand
 Point Thomas, Landspitze von King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln

Sonstiges:
 Thomas, die kleine Lokomotive, Kindersendung 
 Thomaskirche, verschiedene Kirchen
 Thomaschristen, indisch-christliche Kirchen
 Thomas-Evangeliar, Bilderhandschrift aus dem Kloster Echternach
 Thomasevangelium, Sammlung von Jesus von Nazaret zugeschriebenen Worten
 Thomasmehl, phosphatreiches Düngemittel
 Thomasmesse, Gottesdienstform der evangelischen Kirche
 Thomas-Präzession, relativistischer Effekt in der Atomphysik
 Thomas-Theorem, Theorem in der Sozialpsychologie
 Thomas-Verfahren, Verfahren zur Stahl-Erzeugung
 Thomas-Fermi-Modell
 Lewis Thomas Prize

Siehe auch:
 Fort Thomas
 Mount Thomas
 Thomas River
 Thomasberg
 Thomaston
 Thomasville
 Tomas
 Tomaszów
 Sankt Thomas
 Thomas-Syndrom
 Thomass
 Domas